Первая ласточка:

 «Первая ласточка» — художественный фильм Наны Мчедлидзе.
 «Первая ласточка» — оперетта Бориса Терентьева.

См. также 
 Первые ласточки (телесериал)